Jules Barbey d'Aurevilly (1808-1889), écrivain français.
 Léon Barbey d'Aurevilly (1809-1876), religieux, journaliste, conférencier et homme de lettres français, frère de Jules Barbey d'Aurevilly.